Живојин Павловић може да се односи на:

 Живојин Павловић (1933—1998), редитељ
 Живојин Павловић (комуниста) (1898—1941), комуниста и новинар
 Живојин Павловић Жикишон (1885—1950), сатиричар и карикатуриста